Bowdon může být:

 místopis
 Bowdon (Georgie) – město v Georgii
 Bowdon (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě
 Bowdon (Greater Manchester) – vesnice v hrabství Velký Manchester v Anglii
 příjmení
 Franklin Welsh Bowdon (1817–1857) – americký politik
 Dorris Bowdon (1914–2005) – americká herečka